Николай Ли Кос (, род. 22 мая 1973) — датский актёр.

Родители Николая Пребен Кос и Анне-Мари Ли были актёрами. Николай Ли Кос дебютировал в кино в семнадцать лет ролью юного борца Сопротивления в военном фильме Сёрена Краг-Якобсена «Мальчики из Санкт-Петри». За этот фильм он получил обе датские кинонаграды «Бодил» и «Роберт» лучшему актёру второго плана. В 1998 году он окончил Датскую национальную школу театра и сыграл в «Идиотах» Ларса фон Триера, снова получив премию «Бодил» за роль второго плана.

В дальнейшем Ли Кос успешно чередовал роли в комедийных и серьёзных постановках, снимаясь у таких режиссёров как Сюзанна Бир, Андерс Томас Йенсен и Кристоффер Боэ, неоднократно получал датские кинонаграды.

Избранная фильмография

Литература

Ссылки 
 

Актёры Дании